Zofia Jagiellonka ist der Name folgender Personen:
 Zofia Jagiellonka (Markgräfin) (1464–1512), Markgräfin von Brandenburg und Prinzessin von Polen

Siehe auch:
 Sophia Jagiellonica (1522–1575), Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel